Das Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. (IIK) ist ein Bildungsträger mit Standorten in Jena, Erfurt und Ansbach. Es wurde 1991 gegründet. Die IIK-Niederlassung Berlin wurde 2017 selbstständig.

Das Institut bietet vielfältige Deutschkurse an: Integrations- und Orientierungskurse, Alphabetisierungskurse, Erstorientierungskurse, Frauenkurse, A1-, A2-, B2- und C1-Kurse, berufsbezogene Sprachkurse und spezielle Deutschkurse für ausländische Ärzte und Pflegepersonal. Ferner führt das IIK im Auftrag des BAMF Zusatzqualifizierungen für Lehrer durch, die in den o. g. Kursen unterrichten.

Umfangreiche Deutschkurse und adressatenspezifische Materialien sowie weitere professionelle Hilfen bietet das IIK kostenlos auf seinen Projektwebportalen online an: Deutsch für ausländische Ärzte und Pflegekräfte, Geschäftssprache Deutsch in den Bereichen Service, Marketing, Management.

Seit 2005 ist das IIK „Zugelassener Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeitsförderung“.

Struktur und Arbeit des Instituts 

Das Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. wurde in Abstimmung mit dem IIK Düsseldorf 1991 gegründet. Die Mitglieder des IIKs sind mehrheitlich Wissenschaftler mit Fremdsprachenspezialisierung und kommen aus Deutschland, Algerien, Australien, China, Finnland, der Slowakei, Spanien und den USA.

Arbeitsfelder

Lehrerfortbildung 
Das Institut für Interkulturelle Kommunikation ist eine vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugelassene Institution für Zusatzqualifikationen für Lehrkräfte in Integrationskursen, in Berufssprachkursen, in Alphabetisierungskursen und in Orientierungskursen.

Deutschkurse und -prüfungen 

 Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache auf den Niveaustufen A1- bis C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
 Wirtschaftsdeutsch / Deutsch-Fachkurse für Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Tourismus
 Spezialkurse Deutsch für medizinische Fachkräfte sowie für Fachkräfte aus Industrie und Handel
 Das IIK führt im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Integrations- und Orientierungskurse für ausländische Mitbürger durch. Das Institut besitzt für diese Kurse auch die Zulassungen zur Durchführung der entsprechenden Abschlussprüfungen: den Abschlusstest zum Orientierungskurs „Leben in Deutschland“ und die skalierte Prüfung zum „Deutschtest für Zuwanderer“ auf dem Niveau A2/B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.
 Das IIK ist anerkanntes TestDaF- und Telc-Prüfungszentrum (Prüfungslizenzen für alle Niveaustufen einschließlich berufsbezogener Deutschprüfungen).
 TestDaF: Sprachtest zum Nachweis der Deutschkenntnisse für Studium und akademische Berufe
 Nationales Prüfungszentrum für “The European Consortium for The Certificate of Attainment in Modern Languages” (ECL)

Integrationskurse 
 Integrationskurse für Zuwanderer, EU-Bürger und Spätaussiedler

EU-Projekte / E-Learning 
Das IIK koordiniert Projekte der Europäischen Union bzw. tritt als Partner auf; in der Mehrzahl der Projekte geht es um die Vermittlung von Fremdsprachen mit Hilfe der neuen Medien.

(Ehemalige) Programme:
 Leonardo
 Sokrates (Lingua) – Multimediale CD-ROM für Deutsch als fachübergreifende Fremdsprache
 Sokrates (Comenius)
 Phare (Tempus)
 Kooperation mit ausländischen Hochschulen zur Erstellung von Sprachlehr- und Sprachlern- sowie Test-CD-ROMs
 Querschnittsprogramm Sprachen – Multilaterale Projekte (z. B.: „Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa“)
 Erasmus+

Publikationen 

 Theorie des Fremdsprachenerwerbs
 Werbekommunikation
 Multimedia
 Interkulturelle Kommunikation
 Interaktive Medien
 Kurzannotationen zu Lehr- und Lernmaterialien im Bereich Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des IIK

Fremdsprachenunterricht
Sprachschule
Bildungseinrichtung in Berlin
Immigration (Deutschland)
Bildung und Forschung in der Europäischen Union
E-Learning
Organisation (Lehrerbildung)